Honky Tonk (1929), een film van Lloyd Bacon
Honky Tonk (1941), een film van Jack Conway
Honky Tonk (1974), televisiefilm